Merrett ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Merrett (1934–2001), englischer Tischtennisspieler und -trainer
 Donald Merrett (1908–1954), britischer Mörder
 Ken Merrett (1925–1986), englischer Tischtennisspieler